

События 
 
 
 Весной войска Субэдэя продвинулись в прикаспийские степи и устроили облаву на половцев.
 12 мая — Орден меченосцев объединился с Тевтонским орденом и стал называться Ливонским.
 Осада Галича Даниилом Галицким в итоге которой город не был взят, но Михаил Всеволодович уступил ему Перемышль.
 К осени разгромлена мордва, произошло Золотарёвское сражение, монголы встали у границ Руси.
 7 декабря — Начало наступления на Русь монгольской армии во главе с Батыем. Через мордовские земли они вступают в Рязанское княжество.
 16 декабря — Батый осадил Рязань и взял её после ожесточённого шестидневного сражения (23 декабря). Захват Пронска и других городов.
 9 декабря — булла папы Григория IX направлена главе шведской католической церкви упсальскому архиепископу Ярлеру с призывом начать крестовый поход против язычников — тавастов (емь) и их «близких соседей, врагов креста».
 27 ноября — Фридрих II разгромил Ломбардскую лигу при Кортенуове.
 Конрад IV коронуется как король Германии.
 1237—1254 — Король Германии и Сицилии Конрад IV (1228—1254).
 Балдуин II принял власть от регента в Латинской империи в Константинополе.
 Томас II Савойский становится графом Фландрии.
 Белгород впервые упоминается как населённый пункт.
 Город Гуальдо-Тадино (Италия) уничтожен огнём.

Правители 
 Священная Римская империя — Конрад IV (1237—1254), римский король.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1237 году
 Боэмунд VI, князь Антиохии
Жак де Витри, французский историк, монах-августинец, епископ с 1216 года, участник и вдохновитель Пятого крестового похода

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1237 году
 23 марта — Иоанн де Бриенн, король Иерусалима, император-регент Латинской империи.
 Иорданус Неморариус, французский математик, немец по происхождению. Известен несколькими математическими сочинениями, сохранившимися в рукописи, в библиотеке Мазарини.

См. также